Kings of Metal MMXIV е преиздаден албум на американската хевиметъл група Manowar през февруари 2014 от оригиналният им албум от 1988 година в поддръжка на стартираното от тях турне „Kings Of Metal MMXIV World Tour“.

Списък с песни 
11 песни, от които последната е бонус трак.

Състав

Източници 

Албуми на Меноуър